Die Saison 2022/23 der Regionalliga Bayern ist die zehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die 15. Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. Juli 2022 zwischen dem TSV Buchbach und der SpVgg Unterhaching eröffnet, die Absolvierung der letzten Spiele ist für den 27. Mai 2023 vorgesehen. Zwischen dem 4. Dezember 2022 und dem 23. Februar 2023 wird die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Wie bereits in der Vorsaison nehmen 20 Vereine am Spielbetrieb teil, wofür sich eine Mehrheit von 13 Teams im Vorfeld ausgesprochen hatte.

Saisonverlauf 
Die SpVgg Unterhaching stand im Verlauf der Hinserie nach 12 Spieltagen auf dem Spitzenplatz, hinzu kam sechsmal der zweite Rang sowie Platz 3 nach dem Eröffnungsspieltag. Die Oberbayern verloren zwei Partien und somit die wenigsten aller Mannschaften, weshalb sie nach den ersten 19 Spieltagen einen Zähler vor dem Drittligaabsteiger Würzburger Kickers standen. Die Würzburger hatten ihrerseits die mit Abstand meisten Tore erzielt (60), was aus beispielsweise jeweils einem 7:1 gegen den TSV Buchbach oder die SpVgg Ansbach 09 resultierte. Seit dem fünften Spieltag sind sie direkter Konkurrent Unterhachings und belegten zwischen dem 11. und dem 15. Spieltag selbst den ersten Rang.

Im Abstiegskampf befindet sich seit Saisonbeginn der SV Heimstetten, wohingegen sich der FC Augsburg II sowie der VfB Eichstätt nach längeren Schwächephasen wieder aus dem Tabellenkeller befreien konnten. Nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Partien rutschte auch der FC Pipinsried in der Tabelle immer tiefer, im Verlauf der Hinrunde wurde die Mannschaft von drei verschiedenen Übungsleitern trainiert.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 zwei Absteiger aus Bayern aus der 3. Liga 2021/22:
  Würzburger Kickers
  Türkgücü München
 die verbliebenen Teams aus der Regionalliga Bayern 2021/22:
  FC Bayern München II
  Wacker Burghausen
  SpVgg Unterhaching
  1. FC Schweinfurt 05
  TSV Aubstadt
  FV Illertissen
  Viktoria Aschaffenburg
  FC Augsburg II
  VfB Eichstätt
  1. FC Nürnberg II
  TSV Buchbach
  FC Pipinsried
  SV Heimstetten
  TSV 1896 Rain
 die zwei siegreichen Mannschaften der Relegationsspiele:
  SpVgg Ansbach 09
  SpVgg Greuther Fürth II
 der Meister der Bayernliga 2021/22 Staffel Nord:
  DJK Vilzing
 der Meister der Bayernliga 2021/22 Staffel Süd:
  SpVgg Hankofen-Hailing

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist sportlich für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen um den Aufstieg in die 3. Liga 2023/24 qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die vier Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen direkt ab, die Teams auf den Plätzen 15 und 16 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus.

Statistiken

Tabelle 

 || () / P

 

 || rowspan="2" | ()

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle

Wissenswertes

Höchstwerte der Saison 
 Der bislang höchste Sieg war mit sieben Toren Differenz das 8:1 des 1. FC Nürnberg II gegen die DJK Vilzing. Mit neun Treffern war es auch die bislang torreichste Partie. 
 Das Heimspiel der SpVgg Unterhaching gegen den FC Augsburg II haben bislang die meisten Zuschauer (4.500) verfolgt.

Rekorde 
Das schnellste Tor der Ligageschichte erzielte Maximilian Berwein (Türkgücü München) am 1. Spieltag nach 8,7 Sekunden gegen den SV Heimstetten.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Bayern 2022
2022